Буэнос-Айрес 1941 — международный шахматный турнир, организованный шахматным клубом "Círculo de Ajedrez".

Организаторам удалось привлечь к участию только 8 шахматистов, поэтому соревнование проводилось в 2 круга. Как и в турнире 1939 г., в данном соревновании участвовали представители Аргентины и шахматисты, оставшиеся в Аргентине в связи с началом Второй мировой войны. Победу в соревновании разделили М. Найдорф и Г. Штальберг, значительно опередившие остальных участников.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Буэнос-Айрес (шахматный турнир)
1941 год в шахматах
Спорт в Аргентине в 1941 году